Hopkinton ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den USA:

 Hopkinton (Iowa)
 Hopkinton (Massachusetts)
 Hopkinton (New Hampshire)
 Hopkinton (New York)
 Hopkinton (Rhode Island)